

Anno 
 759 o 759 a.C.

Codici 
 759 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nashville, nel Tennessee

Matematica 
 759 – numero